Stefan Dembiński (ksiądz) (1840–1921) – ksiądz, profesor gimnazjum
 Stefan Jacek Dembiński (1887 – 1972) – rotmistrz kawalerii Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego.
 Stefan Antoni Dembiński – szef kontrwywiadu Muszkieterów, właściciel majątku w Borkowicach